Сан-Рафаэл:

 Сан-Рафаэл — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Сан-Рафаэл — город в штате Калифорния, США.

См. также 
 Сан-Рафаэль